BRO — Організація прикордонних доріг
 BRO — Брати Борисенки